Села:
 Крилівка — Житомирська область, Червоненська селищна громада
 Крилівка — Житомирська область, Вчорайшенська сільська громада

Див. також 
 Криловка